Dorndorf (Hessen), een dorp in de gemeente Dornburg, deelstaat Hessen
 Dorndorf (Krayenberggemeinde), een voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Dorndorf-Steudnitz, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Dorndorf (Laucha), een voormalige gemeente in de gemeente Laucha an der Unstrut, deelstaat Saksen-Anhalt